Lauri Kivekäs Kan avse:

 Lauri Kivekäs (företagsledare)
 Lauri Kivekäs (politiker)